Ford Zephyr — легковой автомобиль британской компании Ford of Britain, выпускавшийся с 1950 по 1972 год.
 QinetiQ Zephyr — сверхлёгкий беспилотный летательный аппарат британской компании QinetiQ.